Ministerios que tienen o han tenido la denominación de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina,
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile,
 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú